UV poate fi:
 Burkina Faso, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări (din engleză Upper Volta = Volta Superioară, numele vechi al țări)
 Raze ultraviolete, radiații electromagnetice cu o lungime de undă mai mică decât radiațiațiile luminii percepute de ochiul omenesc
 Union Valdôtaine, partid politic în regiunea autonomă italiană Valle d'Aosta

Legături externe 
 
  „UV” la acronymfinder.com